Als Systole („Verengung“) bezeichnet man:

 die Anspannungs- und Austreibungsphase der Herzkammern, siehe Systole
 einen Begriff der Geometrie, siehe Systole (Mathematik)
 in der antiken Verslehre die Kürzung eines langen Vokals oder eines Diphthongs aus Verszwang, siehe Systole (Verslehre)

Siehe auch: